Botkine (masculin, ) ou Botkina (féminin,  ) est un patronyme russe :

Piotr Korononovitch Botkine (1781-1853), fondateur du commerce de thé en Russie.
 Vassili Petrovitch Botkine (1812-1869), auteur russe, critique littéraire et traducteur, frère aîné du médecin Sergueï Petrovitch Botkine et fils du précédent.
 Sergueï Petrovitch Botkine (1832-1889), célèbre médecin russe, frère cadet de Vassili Petrovitch Botkine.
 Evgueni Sergueïevitch Botkine (1865-1918), médecin de la famille impériale de Russie, fils de Sergueï Petrovitch Botkine. Le , il fut assassiné avec la famille impériale à Ekaterinbourg.
Dmitri Petrovitch Botkine (1829-1889), entrepreneur, collectionneur de peintures dont certaines exposées de nos jours au Musée Pouchkine, fils de Piotr Korononovitch Botkine.
Sergueï Sergueïevitch Botkine (1859-1910), médecin, fils de Sergueï Petrovitch Botkine et frère d'Evgueni Sergueïevitch Botkine.
Andreï Viatcheslavovitch Botkine (-1983), ingénieur.
Mikhaïl Petrovitch Botkine (1839-1914), artiste, académicien et conseiller privé, il collectionna les objets d'art anciens. Président de la première compagnie d'assurance de Russie.
 Gleb Evguenievitch Botkine (1900-1969), en 1938, il fonda l'Église Aphrodite, fils du docteur Evgueni Sergueïevitch Botkine.
 Tatiana Evguenievna Botkine (1898-1986), fille unique du docteur Evgueni Sergueïevitch Botkine.
 Théodore Vladimirovitch Botkine (1861-1905), peintre russe.

Médecine 
Maladie de Botkine : ou jaunisse catarrhale, maladie virale aigüe proche de l'hépatite A.

Notes et références 

Patronyme russe